

Anno 
 981 o 981 a.C.

Codici 
 981 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Armagh, nella contea di Armagh, in Irlanda del Nord

Matematica 
 981 – numero